Potok Malinowy (dopływ Dunajca)
 Potok Malinowy (dopływ Kalonki)